Полкове — село Волноваського району Донецької області
 Полкове — пасажирський залізничний зупинний пункт Лиманської дирекції Донецької залізниці